Abiogenese steht für:

 Chemische Evolution, eine moderne Hypothese zur Entstehung organischer Moleküle aus anorganischen Molekülen
 Spontanzeugung, Urzeugung, die veraltete Annahme, dass Lebewesen aus zuvor unbelebter Materie entstehen können